(Radio Bremen) — .

Телевещательная деятельность учреждения 
Учреждение ведёт или вело:
 с 1954 года совместно с вещательными организациями других земель вещание по 1-й телепрограмме в Германии (телепрограмме «Даз Эрсте» («Das Erste»)) — общегосударственной, информационной, общественно-политической и художественной; 
 до 1993 года местные передачи по 1-й телепрограмме в земле Бремен («НДР/РБ фор ахт им Эрсте» («NDR/RB vor acht im Erste»));
 с 1 июня 1961 года до 31 марта 1963 года совместно вещательными организациями других земель вещание по 2-й телепрограмме
 в 1981-1999 гг. совместно с вещательными организациями других земель и Вторым германским телевидением - совместные дополуденные передачи по 1-й и 2-й телепрограммам;
 с 2005 года вещание по 3-й телепрограмме в земле Бремен (телепрограмме «Радио Бремен ТВ» («Radio Bremen TV»)) - региональной, информационной и художественной, с 4 января 1965 до 2005 года совместно с Радиостанцией Свободного Берлина и Северно-Германским радио вещало по 3-й телепрограмме в землях Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург-Передняя Померания, Гамбург, Бремен и Берлина (телепрограмма «Норд 3» (Nord 3)), в 1970-1980 гг. в летний период вместо Северо-Германское радио, Западно-Германское радио и Радиостанция Свободного Берлина, реже также с Гессенским радио вещали по 3-й телепрограмме в землях Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия и Берлин, реже также в земле Гессен;
 с 1 декабря 1993 года совместно с вещательными организациями других земель, Вторым германским телевидением и Швейцарским обществом радиовещания и телевидения вещание по телепрограмме «3 Зат» («3sat») - международной;
 с 29 марта 1986 года совместно с вещательными организациями других земель, Вторым германским телевидением, компанией «Арте Франс» и группой экономических интересов «Арте» вещание по телепрограмме «Арте» («Arte») — международной, до 30 ноября 1993 года называвшейся «АйнсПлюс»;
 с 30 августа 1997 года совместно с вещательными организациями других земель вещание по телепрограмме «Тагессшау 24» («tagesschau24») — общегосударственной, информационной, до 30 апреля 2012 года называвшейся «АнйсЭстра» (EinsExtra);
 с 30 августа 1997 года совместно с вещательными организациями других земель вещание по телепрограмме «Ван» («One») — общегосударственной, молодёжной, до 3 сентября 2016 года называвшейся «АйнсФестиваль» (EinsFestival);
 с 1 января 1997 года совместно с вещательными организациями других земель и Вторым германским телевидением вещание по телепрограмме «КИКА» («KiKA») — общегосударственной, детской; 
 с 7 апреля 1997 года совместно с вещательными организациями других земель и Вторым германским телевидением вещание по телепрограмме «Феникс» («Phoenix») — общегосударственной, парламентской.

Радиовещательная деятельность учреждения

Региональные радиостанции общей тематики 
Учреждение ведёт или вело:
 с 1948 года - вещание по 1-й (информационной, общественно-политической и художественной) радиопрограмме в земле Бремен (радиопрограмме «» («Bremen Eins»)), звучащей на ультракоротких, а до 21 апреля 2010 года также и на средних волнах;
 с 1986 года - вещание по 4-й (информационно-музыкальной) радиопрограмме в земле Бремен (радиопрограмме «Бремен Фир» («Bremen Vier»)), звучащей на ультракоротких волнах;
 в 1952-2001 и с 2017 года - вещание по 2-й (информационной и художественной) радиопрограмме в земле Бремен (радиопрограмме «Бремен Цвай» («Bremen Zwei»)), звучащей на ультракоротких волнах;
 в 2001-2017 гг. совместно с Северно-Германским радио - передачи по 2-й радиопрограмме в земле Бремен и северо-восточной части округ Везер-Эмс, западных частях округов Люнебург и Ганновер (радиопрограмме «Нордвестрадио» («Nordwestradio»)), звучащей на ультракоротких волнах;
 с 1989 года - вечерние передачи по 5-й радиопрограмме в земле Бремен («Бремен Фюнф» («Bremen Fünf»)), звучащей на ультракоротких волнах;
 с 2001 года совместно с Радио Берлина и Бранденбурга и Западно-Германским радио - вещание по радиопрограмме для иммигрантов «КОСМО» («COSMO»), звучащей на ультракоротких волнах; 
 в 1964-2001 гг. - вещание по 3-й (информационной и художественной) радиопрограмме в земле Бремен (радиопрограмме «Бремен Драй» («Bremen Drei»)), звучащей на ультракоротких волнах.
 с 22 апреля 2010 году - вещание по молодёжной радиопрограмме «Бремен Некст» («Bremen Next»), звучащей на ультракоротких волнах по системе «ДАБ»;

Деятельность учреждения в Интернете 
Учреждение ведёт в Интернете:
 Сайт «radiobremen.de»;
 Страницу Radio Bremen на сайте «youtube.com»;
 Страницу Radio Bremen на сайте «facebook.com»;
 Страницу Radio Bremen на сайте «twitter.com».

Учреждение поставляет материалы для:
 Ведение страницы «Новости» сайта «ард.де»;
 Ведения сайта «тагессшау.де»;
 С 30 сентября 2016 года для ведения сайта «функ.нет»;
 Ведения страницы «Тагесшау» на сайте «youtube.com»;
 Ведения страницы «Тагесшау» на сайте «facebook.com»;
 Ведения страницы «Тагесшау» на сайте «twitter.com».

Учредители 
Учредителем организации является  Германии Бремен

Руководство 
Руководство учреждением осуществляют:
  (RB-Rundfunkrat), .
  (Verwaltungsrat), назначавшееся Советом Радио Бремена;
 Директор (Intendant), назначавшийся Советом Радио Бремена.

Подразделения 
 Главная редакция
 Regionalredaktion buten un binnen
 Отдел новостей
 Отдел спорта
 Дирекция программ
 Gehobene Angebote
 Bremen Zwei
 COSMO
 Service
 Bremen Eins
 Junge Angebote
 Bremen Vier
 Bremen NEXT
 На правах подразделений Центрально-Германского радио действуют часть местных бюро организации по сбору абонемента «АРД ЦДФ Дойчландрадио Байтрагссервис» (ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice) расположенные на территории земли Бремен.

Финансирование 
В среднем 86% расходов покрывается за счёт абонемента (Rundfunkgebühr), собираемого организацией «АРД ЦДФ Дойчландрадио Байтрагссервис» со всех немецких граждан и иностранцев, постоянно-проживающих на территории Германии, владеющих радиоприёмниками и (или) телевизорами,  после чего собранные средства разделяется между ARD, ZDF и Deutschlandradio, а затем уже внутри ARD разделяются между вещательными организациями отдельных земель, в среднем 2% - за счёт доходов от продажи рекламного времени в 1-й телепрограмме компанией «АРД Вербунг сэйлс энд сервисес» и рекламного времени в радиопрограммах компанией «АС энд С Радио».

Членство 
Учреждение является членом международной организации «Европейский союз радиовещания».

Активы 
Учреждению принадлежит:
 Бременский радиодом (Funkhaus Bremen).

Радио Бремена является единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Бремедиа Продакшн» (Bremedia Produktion GmbH) - организации осуществляющей продажу рекламного времени между телепередачами и радиопередачами передаваемыми RB, заказ производства телефильмов и телесериалов, продажу их другим телеорганизациям, заказ их записи на лазерные диски, лицензирования создания художественных произведений (книг, фильмов) по их мотивам, в 2020 году к обществу было присоединено Общество с ограниченной ответственностью «Радио Бремен Медиа» (Radio Bremen Media GmbH), является участником следующих обществ с ограниченной ответственностью:
 «Дегето Фильм» (Degeto Film GmbH);
 «АРД Медиа» (ARD Media GmbH).

Цифровое вещание RB

Цифровое телевидение RB 
Эфирное:
 Региональный мультиплекс ARD в Бремене включает в себя NDR Fernsehen, WDR Fernsehen, hr fernsehen, MDR Fernsehen

Спутниковое:
 Транспондер 12422 Гц (спутниковое Astra 1M) - Radio Bermen TV и WDR Fernsehen HD
 Транспондер 12266 Гц (спутник Astra 1M) - Bremen Eins, Bremen Zwei, Bremen Vier и другие немецкие региональные общественные радиостанции, а также телеканалы SR Fernsehen и BR Alpha

Цифровое радио RB 
 Мультиплекс 7B включает в себя Bremen Eins, Bremen Vier, Nordwestradio, Bremen Next, NDR Info, KiRaKa

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Бременский телерадиовещательный закон 

Радио Бремен
Вещательные организации земель Германии
Организации, вещающие на немецком языке
Вещательные организации
Учреждения общественного права Германии
Бремен (земля)